Сборная Сенегала по футболу до 17 лет () — национальная футбольная команда, представляющая Сенегал в юношеских международных турнирах. В неё вызываются футболисты, не достигшие 17 лет. Сборная контролируется Сенегальской федерацией футбола. Главным тренером сборной является Малик Даф.

История 
В 2011 году сборная впервые приняла участие в финальном турнире юношеского КАН. Тогда сенегальцы заняли третье место в группе. Спустя 8 лет, в 2019 году ситуация повторилась.
 
В мае 2019 года сборная впервые получила путёвку на чемпионат мира. Сенегал заменил Гвинею, которая была дисквалифицирована.

Статистика выступлений на КАН (до 17 лет)

Статистика выступлений на чемпионатах мира

Примечания

Ссылки 
 Сенегальская федерация футбола 

Сборная Сенегала по футболу
Футбол в Сенегале
Сенегал